Carlo Sommaruga (1959), Zwitsers advocaat en politicus
 Carolina Maraini-Sommaruga (1869-1959), Zwitserse filantrope
 Simonetta Sommaruga (1960-), Zwitserse politica, lid van de Bondsraad en bondspresidente van Zwitserland

Zwitserse achternaam